Gli onicodonti (Onychodontida), altrimenti noti come onicodontiformi (Onychodontiformes) o struniiformi (Struniiformes), sono un gruppo di pesci ossei estinti, appartenenti ai sarcotterigi. Vissero tra il Devoniano inferiore e il Devoniano superiore (circa 410 - 360 milioni di anni fa) e i loro resti fossili sono stati ritrovati in tutti i continenti.

Descrizione
Questi animali avevano dimensioni molto variabili: le forme più piccole, come Strunius, erano lunghe poche decine di centimetri, mentre i più grandi esemplari di generi come Onychodus dovevano raggiungere i 4 metri di lunghezza. Anche la forma generale del corpo era abbastanza diversificata: Strunius possedeva un corpo corto e compatto, mentre Onychodus possedeva un corpo più allungato. In ogni caso, la struttura della scatola cranica bipartita e le ossa dermiche del cranio libere sono comuni a tutte le specie di questo gruppo. Le ossa all'interno delle due unità della scatola cranica non erano fuse saldamente le une alle altre, ma potrebbero essere state unite da suture o separate da grandi quantità di cartilagine. Gli struniiformi possedevano due pinne dorsali e numerose piastre sclerotiche all'interno dell'orbita. Al contrario degli osteolepiformi, non vi erano narici interne ma erano presenti due narici esterne, come negli attinotterigi. Erano inoltre assenti forami pineali e interclavicola. Sulla sinfisi della mandibola era presente una spirale di denti, una per ogni lato della mandibola, come in alcuni condritti, acantodi e porolepiformi. La struttura delle pinne pari non assomigliava a quella tipica dei sarcotterigi, e anzi assomigliava a quella degli attinotterigi, con raggi sottili e allungati.

Classificazione
Gli onicodonti sono solitamente considerati un gruppo arcaico di pesci sarcotterigi, variamente classificati più vicini agli osteolepiformi che ai porolepiformi o nettamente separati da questi gruppi. Ricerche più recenti hanno indicato che gli onicodonti potrebbero essere un insieme parafiletico di forme via via più derivate, alla base del gruppo degli attinisti (Lu et al., 2016). 

Di seguito è mostrato un cladogramma che mostra le relazioni tra le varie specie di onicodonti, tratto da https://www.mv.helsinki.fi/home/mhaaramo/metazoa/deuterostoma/chordata/sarcopterygii/onychodontida.html:

Bibliografia
Andrews, M., Long, J., Ahlberg, P., Barwick, R. & Campbell, K., 2007: The structure of the sarcopterygian Onychodus jandemarrai n. sp. from Gogo, Western Australia: with a functional interpretation of the skeleton. Transactions of the Royal Society of Edinburgh: Earth Sciences: Vol. 96, #3, pp. 197-307
Lu, J. & Zhu, M., 2009: An onychodont fish (Osteichthyes, Sarcopterygii) from the Early Devonian of China, and the evolution of the Onychodontiformes. Proceedings of the Royal Society of London: Biological series: Vol. 277, #1, pp. 293-299
Lu, J., et al. 2016. A Devonian predatory fish provides insights into the early evolution of modern sarcopterygians. Science Advances, vol. 2, no. 6, e1600154, doi:10.1126/sciadv.1600154 
Mann, A., Rudkin, D., Evans, D. C., & Laflamme, M. (2017). "A large onychodontiform (Osteichthyes: Sarcopterygii) apex predator from the Eifelian-aged Dundee Formation of Ontario, Canada". Canadian Journal of Earth Sciences. 3 (54): 233–241.

Collegamenti esterni 
 

Onicodonti